Loš zvuk (glazbeni sastav, Pula-Zagreb)
Loš zvuk (glazbeni sastav, Vinkovci), Lou Profa